R52 peut faire référence à :

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : «Nocif pour les organismes aquatiques», sur les étiquettes des produits chimiques ;

Médecine
 Douleur, non classée ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 Mini cabriolet R52, cabriolet, deuxième génération de la Mini ;
 Nissan Pathfinder R52, quatrième génération de la Nissan Pathfinder.

 Moto
 BMW R 52, une moto du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R52, les boulevards de ceinture de Tournai.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres